Faculdades Integradas Sévigné (FASEV) é uma instituição de ensino superior brasileira com sede em Porto Alegre, RS. Faz parte da Rede Educacional São José e funciona durante a noite nas dependências do Colégio Sévigné.

Ligações externas
Página oficial

Sevigne
Rede Educacional São José